Марк Эмилий Лепид () — традиционное мужское имя в патрицианском древнеримском роду Эмилиев.

Известны следующие персоны под этим именем:

 Марк Эмилий Лепид (консул 285 года до н. э.) (ок. 325 до н. э. — после 275 до н. э.) — консул 285 до н. э.
 Марк Эмилий Лепид (консул 232 года до н. э.) (ок 280 до н. э. — 216 до н. э.) — консул 232 до н. э. и консул-суффект 221 до н. э.
 Марк Эмилий Лепид (претор) (ок. 258 до н. э. — после 213 до н. э.) — римский политический деятель и военачальник.
 Марк Эмилий Лепид (консул 187 года до н. э.) (230 до н. э. — 152 до н. э.) — консул 187 до н. э. и 175 до н. э., военачальник, шесть раз принцепс Сената, великий понтифик.
 Марк Эмилий Лепид (военачальник) (ок. 210 до н. э. — после 190 до н. э.) — военный трибун 190 до н. э., военачальник.
 Марк Эмилий Лепид Порцина (ок. 180 до н. э. — ок. 123 до н. э.) — консул 137 до н. э.
 Марк Эмилий Лепид (консул 126 года до н. э.) (ок. 170 до н. э. — после 126 до н. э.) — консул 126 до н. э.
 Марк Эмилий Лепид (консул 158 года до н. э.) — консул 158 до н. э.
 Марк Эмилий Лепид (консул 78 года до н. э.) (ок. 121 до н. э. — 77 до н. э.) — консул 78 до н. э., в 77 до н. э. выступил во главе открытого мятежа против Сената.
 Марк Эмилий Лепид (триумвир) (89 до н. э. — 13 до н. э.) — консул 46 до н. э. и 42 до н. э., Великий понтифик, входил во второй триумвират вместе с Октавианом и Марком Антонием.
 Марк Эмилий Лепид (заговорщик) (52 до н. э. — 30 до н. э.) — сын триумвира Лепида. 
 Марк Эмилий Лепид (консул 6 года) (ок. 29 до н. э. — 33) — консул 6 года.
 Марк Эмилий Лепид (муж Друзиллы) (14 — 39) — муж Юлии Друзиллы, назначен Калигулой как наследник, готовил против него заговор.

См. также 

 Лепиды
 
 Эмилии
 Юлии-Клавдии

Эмилии Лепиды